Peninsula Sorrentină sau Peninsula Sorrento este o peninsulă situată în sudul Italiei care separă Golful Napoli (de la nord) de Golful Salerno (de la sud).

Geografie

Prezentare
Peninsula este denumită după orașul său principal, Sorrento, care este situat pe partea de nord a coastei, cu ieșire la Golful Napoli. Coasta Amalfitană este situată pe latura de sud. Munții Lattari formează coloana vertebrală geografică a peninsulei. Insula Capri se află la vest de peninsulă, în Marea Tireniană. Întreaga zonă este o destinație importantă pentru turism.

Localități
Peninsula se află pe teritoriul provinciei Napoli cu 9 comune și a provinciei Salerno cu 12 comune.

Transport
Aeroporturi

Cele mai apropiate aeroporturi sunt:
 Napoli-Capodichino (NAP)
 Salerno-Pontecagnano (QSR)

Vezi și

Coasta Amalfitană
Monti Lattari
Insulele Li Galli
Insula Capri

Golful Napoli
Golful Salerno
Sant'Agata sui Due Golfi
Mezzogiorno

Legături externe

Geografia Italiei